«Поющие в терновнике» () — американский телевизионный мини-сериал 1983 года. Экранизация одноимённого романа писательницы Колин Маккалоу.

Сюжет 

Экранизация бестселлера Колин Маккалоу рассказывает эпическую историю жизни семьи Клири, переехавшей из Новой Зеландии на ранчо в Австралии. События разворачиваются вокруг запретной любви Мэгги Клири и амбициозного католического священника Ральфа де Брикассара.

В ролях

Награды и номинации 
 1984 — «Золотой глобус»: победа в номинациях «Лучший мини-сериал», «Лучший актёр в мини-сериале» (Ричард Чемберлен), «Лучший актёр второго плана в мини-сериале» (Ричард Кили) и «Лучшая актриса второго плана в мини-сериале» (Барбара Стэнвик).

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Телесериалы США 1980-х годов
Телевизионные мини-сериалы 1980-х годов
Телесериалы США, запущенные в 1983 году
Телесериалы США, завершённые в 1983 году
Телевизионные мини-сериалы США
Телесериалы на английском языке
Экранизации произведений Колин Маккаллоу
Программы телеканала American Broadcasting Company
Лауреаты премии «Золотой глобус» за лучший мини-сериал или телефильм